Первома́йский — посёлок в Оренбургской области. Административный центр Первомайского района. Образует Первомайский сельсовет.

География 
Расположен на берегу реки Чаган, на трассе  «Бугульма—Уральск», в 360 км от областного центра — г. Оренбурга, сообщение с которым осуществляется по автодороге. От Самары посёлок удалён на 230 км и от Бузулука — на 114 км.

История 
31 августа 1957 года было решено перенести районный центр Тепловского района в новый посёлок, поскольку Тепловка часто затапливалась во время паводков. Первомайский был построен к 1962 году. Участие в строительстве принимали комсомольцы, приехавшие из других частей страны.

21 мая 1962 года Первомайский стал центром Первомайского района.

Население

Примечания

Ссылки 
 О посёлке и районе на портале органов государственной власти области 

Населённые пункты Первомайского района (Оренбургская область)
Районные центры Оренбургской области